La Sociedad Deportiva Panamá Oeste  es un equipo de fútbol de la ciudad de Capira, en la provincia de Panamá Oeste, Panamá. Actualmente en la Liga Prom de Panamá.

Historia 
Fue fundado en 2005 bajo el nombre de Chorrillito Fútbol Club por el barrio que representaba en el Distrito de Arraiján, pero para el año 2011 el club se renombra a Sociedad Deportiva Panamá Oeste.

En el año 2007, el Chorrillito FC es ascendido a la Liga Nacional de Ascenso, la cuál fue conocida hasta 2020 como la Segunda División de Panamá luego de derrotar al conjunto de Five Star 4:2, en la Final de la Copa Rommel Fernández (Tercera división del país). En su primera temporada en la Segunda División de Panamá en el año 2008, Chorrillito consiguió llegar tanto a la final de los torneos Clausura y Apertura, pero perdió en ambos casos en contra de AD Orión y Río Abajo FC, respectivamente.

Para el 2021 cambió su sede al Distrito de Capira, en la Provincia de Panamá Oeste.

Estadio

Uniforme 
Uniforme local: Camiseta de color blanco con líneas horizontales en color azul, pantalón azul y medias azules.

Uniforme visitante: Camiseta color naranja, pantalón negro y medias negras.

Proveedor:
 Kelme
 FB Sports (2022 -  act.)

Jugadores

Plantilla Apertura 2019 

| colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Porteros

|-
| colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Defensas

|-
| colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Mediocampistas

|-
| colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Delanteros

Palmarés

Torneos Nacionales 
 Campeón del Torneo Clausura 2021 Liga Prom.

Otros logros 
 Campeón de la Conferencia Oeste del Torneo Clausura 2021 Liga Prom.

Torneos nacionales Extintos 

 Subcampeón de la Liga Nacional de Ascenso (2): Apertura 2008, Clausura 2008.
 Copa Rommel Fernández (1): 2007.
 Subcampeón Copa Rommel Fernández (2): 2006, 2004.

Véase también 
 Liga Prom
 Liga Panameña de Fútbol
 Federación Panameña de Fútbol

Referencias

Enlaces externos 
 

Equipos de la Liga Panameña de Fútbol
Equipos de la Liga Nacional de Ascenso
Provincia de Panamá Oeste
Equipos de fútbol fundados en 2005
Panamá en 2005